L'Agence de renseignement et de sécurité intérieure (en italien : Agenzia informazioni e sicurezza esterna, AISE) est le service de renseignement intérieur italien. Jusqu'en , il s'appelait Service de renseignements et de la sécurité militaire (en italien Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, SISMI).

Directeurs 
 Giuseppe Santovito  (1978-1981)
 Ninetto Lugaresi  (1981-1984) ; le vice-directeur était le général Pietro Musumeci, lequel fut condamné en 1995, par la Cour suprême, à plus de 8 ans de prison pour avoir lancé la justice sur des fausses pistes lors de l'attentat de Bologne de 1980.
 Fulvio Martini  (1984-1991)
 Sergio Luccarini  (1991)
 Luigi Ramponi  (1991-1992)
 Cesare Pucci  (1992-1994)
 Sergio Siracusa  (1994-1996)
 Gianfranco Battelli  (1996-2001)
 Nicolò Pollari (2001-2006 ; démissionnaire après son inculpation dans le cadre de l'affaire de l'Imam Rapito.)
 amiral Bruno Branciforte  (depuis le ).

Voir aussi 
 Service des renseignements des forces armées
 Service des renseignements de la Défense
 Service des renseignements et de la sécurité démocratique

Liens externes 
 Pages officielles :
  Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica
  Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica
  Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica
 “Scoop: Ecco come il SISMI spia i centri sociali”  
http://piemonte.indymedia.org/article/6464 
 “Scoop: Ecco come il Sismi doveva rapire Carlos Remigio Cardoen”  
http://piemonte.indymedia.org/article/6564
 “IRASCO: ecco come gli iraniani hanno beffato gli USA”  
http://piemonte.indymedia.org/article/7505 
 "ALTANA PIETRO – Giornalista/Agente del SISMI e SISDE"  
http://piemonte.indymedia.org/article/3566

Source 
 « L'Italie secouée par le Nigergate », Libération, .

Articles connexes 
 Panama Papers ()

Liens externes

Notes et références 

Service de renseignement
Service des renseignements et de la sécurité militaire (Italie)